Angelo Morbelli (1853-1919) – pittore italiano
Armando Morbelli, noto come Morbelli I (...–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Giovanni Morbelli (1874-1947) – chimico e inventore italiano
Lorenzo Morbelli (1913-1964) – calciatore italiano, di ruolo portiere
Raffaele Morbelli, detto "Lello" (1923-2017) – dirigente sportivo italiano
Riccardo Morbelli (1907-1966) –  drammaturgo, sceneggiatore, paroliere, scrittore e autore televisivo italiano

Pagine correlate
 Morbello (disambigua)